

Persone 
 Suzanne Flon (1918-2005) – attrice francese

Geografia

Svizzera 
 Le Flon – comune nel distretto della Veveyse (Canton Friburgo)
 Le Flon – quartiere di Losanna, città nel distretto di Losanna (Canton Vaud)
 Stazione di Lausanne-Flon – stazione sotterranea situata a Le Flon